G450 oder G 450 steht für:
 Gulfstream G450, US-amerikanisches Flugzeug, siehe Gulfstream IV
 Mercedes-Benz G 450, deutsches Automobil der Mercedes-Benz G-Klasse
 BMW G 450 X, deutsches Motorrad

Abkürzung